Picha oder Pícha ist der Familienname folgender Personen:

 Albin Picha (1876–1939), österreichischer Schriftsteller und Journalist
 František Pícha (1893–1964), tschechischer Komponist, Musikpädagoge und Volksliedsammler
 Hermann Picha (1865–1936; gebürtig Hermann August Karl Picher), deutscher Schauspieler
 Mořic Pícha (1869–1956), Bischof von Königgrätz
 Picha (Regisseur) (* 1942), belgischer Cartoonzeichner und Filmregisseur

Siehe auch:
 Pycha